Мемориал Алехина — шахматный турнир (16-й международный турнир ЦШК СССР), проходивший в Москве в 1975 году.

16 участников из 8 стран. Одержав на старте 2 победы подряд, лидерство захватил Е. Геллер, который не уступил его (кроме 10-го тура) до конца турнира; он единственный участник, не проигравший ни одной партии.

Таблица

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте pgnmentor.com

Октябрь 1975 года
Ноябрь 1975 года
1975 год в шахматах
Мемориал Алехина
Спорт в России в 1975 году
1975 год в Москве
Шахматные турниры в Москве